Die Kentucky Bank Tennis Championships 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 31. Juli bis 6. August 2017 in Lexington stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 74 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 57 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Lexington (Kentucky)